John Wentworth kan syfta på:

* John Wentworth (1671–1730), lieutenant governor av New Hampshire 1717-1730
 John Wentworth (1719–1781), jurist och revolutionär ledare i New Hampshire
 John Wentworth (1737–1820), guvernör av New Hampshire 1767-1775 och av Nova Scotia 1792-1808
 John Wentworth (1745–1787), delegat från New Hampshire i kontinentala kongressen 
 John Wentworth (1815–1888), borgmästare i Chicago och amerikansk kongressman